Kassmann bzw. Kaßmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Kaßmann (* 1940), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Fritz Kaßmann (1908–1991), deutscher Jurist und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Kaessmann
 Käßmann
 Kasmann